Imię i nazwisko Tommy Johansson nosili lub noszą m.in.:
 Tommy Johansson (ur. 1950) – szwedzki żużlowiec
 Tommy Johansson (ur. 1971) – szwedzki kolarz
 Tommy Johansson (ur. 1987) – szwedzki muzyk rockowy